Vřesovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vřesovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Vřesovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar